O topônimo DMB pode referir-se a:
Digital Multimedia Broadcasting
DaMarcus Beasley
Dave Matthews Band
Del McCoury Band
Delaware Memorial Bridge
Diamond Mind Baseball
Dem Magnum Boys

Desambiguações de siglas